Radomin (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren
Radomin (Koejavië-Pommeren), een dorp in die gemeente